Эрхан Машович (; родился 22 ноября 1998 года в Нови-Пазаре, Югославия) — сербский футболист, опорный полузащитник клуба «Бохум».

Клубная карьера 
Машович — воспитанник клубов «Чукарички». 27 февраля 2016 года в матче против «Радника» он дебютировал за команду в чемпионат Сербии. Летом 2017 года Эрхан перешёл в бельгийский «Брюгге». В 2018 году Машович стал чемпионом Бельгии, так и не сыграв ни минуты за основной состав.

5 октября 2020 года перешёл в немецкий «Бохум».

Достижения 

Командные

«Брюгге»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Erhan Mašović stats at utakmica.rs
 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Хорсенс»
Игроки ФК «Бохум»